

Мордовські Юнки — село у складі Торбеєвського району Мордовії.
 Татарські Юнки — село у складі Торбеєвського району Мордовії.